

Cinema
 Queimada – film italo-francese del 1969

Gastronomia
 Queimada – bevanda alcolica

Geografia
 Brasile
 Isola di Queimada Grande – isola dello Stato di San Paolo
 Portogallo
 Queimada – freguesia del comune di Armamar
 Queimada – località della freguesia di Ovil
 Queimada – località del comune di Velas (Azzorre)